Naselja u Srbiji
 Kaluđerovo (Bela Crkva, Srbija), naselje u općini Bela Crkva
 Kaluđerovo (Babušnica, Srbija), naselje u općini Babušnica